Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2006—2007 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона вп'яте здобув Бейтар (Єрусалим).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Хапоель (Тель-Авів) взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Ізраїлю 2006-07.
2. З клубу Маккабі (Тель-Авів) було знято 2 очки.
3. З клубу Хапоель (Петах-Тіква) було знято 3 очки.

Позначення:

Результати 
Тури 1-22

Тури 23-33

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 
 Чемпіонат Ізраїлю на rsssf 

2006—2007
Ізраїль
Ізраїль
2006 в Ізраїлі
2007 в Ізраїлі